Johan Melchior (Johan) Faddegon (1871-1941), Nederlands medailleur
Johan Melchior (Joop) Faddegon (1914-1967), Nederlands geoloog
Johan Melchior (Joep) Faddegon (1943-2013), Nederlands beeldhouwer